Софтбол на XXVII Летних Олимпийских играх

Медалисты

Страны

Результаты

Групповой турнир

Матчи за выход в финал

Первый матч 
Играют команды, занявшие 3 и 4 места, победитель выходит в матч за выход в финал, проигравший — 4 место.

Второй матч 
Играют команды, занявшие 1 и 2 места, победитель выходит в финал, проигравший — в матч за выход в финал.

Матч за выход в финал 
Играют победитель первого матча и проигравший во втором. Победитель выходит в финал, проигравший — 3 место.

Финал

Итоговая классификация 

 США
 Япония
 Австралия
 Китай
 Италия
 Новая Зеландия
 Куба
 Канада

См. также 

Соревнования на летних Олимпийских играх 2000
Олимпийские
2000 год в софтболе